Donetsk, miljoenenstad in het oosten van Oekraïne
 oblast Donetsk, de oblast waar deze stad het bestuurlijk centrum van is
 Donetsk (Rusland), stadje in de Russische oblast Rostov
 de naam van Slovianoserbsk tussen 1784 en 1817
 Oest-Donetsk, nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Rostov
 Donetsbekken of Donbass, een industriegebied
 Volksrepubliek Donetsk, de leiding van de opstandelingen sinds de Oekraïnecrisis in 2014.